Universiteit van Newcastle upon Tyne, een universiteit in Newcastle upon Tyne, Verenigd Koninkrijk
Universiteit van Newcastle (Australië), een universiteit in Newcastle, Australië